Sonntagstraße steht für:
 Sonntagstraße (Bayreuth)
 Sonntagstraße (Berlin)
 Sonntagstraße (Karlsruhe), siehe Liste der Kulturdenkmale in Karlsruhe-Südweststadt #Sonntagstraße
 Sonntagstraße (Wuppertal)